Une sultane est la mère ou l’épouse d’un sultan.
 La sultane validé est la mère d’un sultan en exercice.
Le terme Sultane peut désigner :
 la sultane, une race de poule domestique ;
 la Talève sultane ou Poule sultane, une espèce d’oiseau ;
 la , plusieurs sous-marins ayant servi dans la Marine nationale française dont la Sultane (Q177) et La Sultane (P1) ;
 La Belle Sultane, un cultivar de rose ancienne ;
 Sultane (The Lady of the Harem), un film de Raoul Walsh.